Brose ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Brose (* 1967), deutsche Schauspielerin 
 Carl Brose (1880–nach 1914), deutscher Bildhauer
 Christian Wilhelm Brose (1781–1870), Berliner Bankier
 Dario Brose (* 1970), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ekkehard Brose (* 1958), deutscher Diplomat, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik
 Elfriede Brinkmann-Brose (1887–1970), deutsche Malerin
 Emil Brose (1901–1962), deutscher Maler
 Erich Brose (1894–1974), deutscher Heimatforscher und Pädagoge
 Hanns-Georg Brose (1945–2018), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Jens Peter Brose (* 1959), deutscher Schauspieler
 Karl Brose (1855–1930), preußischer Offizier 
 Max Brose (1884–1968), deutscher Industrieller
 Nils Brose (* 1962), deutscher Biochemiker, Direktor am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin
 Oscar Brose (* 2002), deutscher Kinderdarsteller
 Sabine Brose (* 1966), deutsche Filmeditorin
 Thomas Brose (* 1962), deutscher Religionsphilosoph, Theologe, Wissenschaftsorganisator und Publizist
 Ulrich Brose (* 1970), deutscher Naturschutzbiologe
 Wiebke Brose (* 1975), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Brose steht für:

 Brose Fahrzeugteile, Automobilzulieferer
 Brose Bamberg, Basketballverein aus Bamberg
 Brose, früherer deutscher Name von Brożec (Strzelin), Dorf in der Stadt-Land-Gemeinde Strzelin in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen

Siehe auch:
 Brosepark
 Broze